Swede steht für:
 Hagstrom Swede, E-Gitarren-Modell des Herstellers Hagström
 Puma Swede (bürgerlich Johanna Jussinniemi; * 1976), schwedische Pornodarstellerin und Model